Жузан () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Вила-Жузан — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Вила-Реал. 
 Сан-Висенте-де-Перейра-Жузан — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Авейру.